Fétigny puede referirse a:
 Fétigny, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
 Fétigny, comuna suiza del cantón de Friburgo.